«Вас вызывает Таймыр» — советский комедийный телевизионный фильм режиссёра Алексея Коренева, снятый по одноимённой пьесе Александра Галича и Константина Исаева.
По идейным мотивам имя сценариста А. Галича после его эмиграции из СССР было вырезано из титров, заодно было удалено и имя сценариста К. Исаева. В большинстве копий фильма имена сценаристов не сохранились.

Сюжет 
1947 год. В номер столичной гостиницы вселяются один за другим разные люди: снабженец Дюжиков (его-то время от времени и вызывает по телефону Таймыр), директор филармонии, провинциальный дедушка-пчеловод и его внучка, мечтающая стать певицей, геолог — влюблённый (как ему кажется, безнадёжно) юноша. Они вынуждены заменять друг друга: снабженец Дюжиков изображает директора филармонии, директор филармонии решает проблемы геологической экспедиции и т. д. На этих подменах и вызываемой ими путанице строятся основные комические ситуации.

В ролях 
 Екатерина Васильева — дежурная в гостинице
 Юрий Кузьменков (в титрах Кузменков) — Дюжиков, снабженец 
 Евгений Стеблов — Андрей Николаевич Гришко, геолог
 Евгений Весник — Иван Иванович Кирпичников, директор филармонии
 Зиновий Гердт — человек в клетчатом пальто / закадровый текст
 Светлана Старикова — Люба Попова, возлюбленная Андрея
 Валентина Талызина — Елена Николаевна Попова, мама Любы
 Инна Макарова — Елизавета Михайловна, жена Кирпичникова
 Елена Коренева (дебютная роль в кино; вокал — Нина Бродская) — Дуня Бабурина 
 Павел Павленко — дед Бабурин, пчеловод
 Лариса Барабанова — милиционер
 Николай Парфёнов — разгневанный мужчина, ищущий Фортунатова
 Николай Романов — профессор
 Елизавета Никищихина — певица на прослушивании
 Нина Агапова — певица на прослушивании
 Татьяна Гаврилова — танцовщица из филармонии
 Александра Дорохина — женщина с детьми

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Галич, Константин Исаев
 Режиссёр — Алексей Коренев
 Оператор — Сергей Зайцев
 Художник — Леонид Платов
 Композитор — Эдуард Колмановский
 Текст песни Александра Галича

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1970 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Александра Галича
Фильмы по сценариям Константина Исаева
Экранизации пьес